Die Tour de France für Automotobile 1960 wurde als Etappenrennen für Automobile vom 15. bis 23. September in Frankreich, Belgien und Deutschland ausgetragen.

Das Rennen 

Wie im Vorjahr führte die Tour Auto auch 1960 nach Belgien. Wieder war Spa das Ziel der ersten Etappe. 116 Teilnehmer starteten am 15. September in Nizza und mussten erneut während der ersten Etappe eine Wertungsprüfung auf den Mont Ventoux fahren. Über 1680 km und vier Etappen führte die Tour nach Biarritz, wo erstmals das Ziel des Rennens war. 14 Sonderprüfungen, so viele wie noch nie, mussten die Fahrer bestreiten. Darunter Bergrennen auch auf den Puy de Dôme und den Col du Tourmalet sowie Rundenstreckenrennen am Nürburgring, in Montlhéry, Spa-Francorchamps und Rouen-les-Essarts.

Wie 1959 lieferten sich die beiden Ferrari-Werksfahrer Willy Mairesse und Olivier Gendebien einen harten Kampf, der durch einen Kolbenschaden am Ferrari 250 GT von Gendebien während der dritten Etappe entschieden wurde. In der Tourenwagenklasse siegte Bernard Consten mit Beifahrer Jack Renel in einem Jaguar Mark II. Die Damenwertung in der Sportwagenklasse gewannen Soisbault/Cancre auf einem Porsche 356B S90. In der Tourenwagenklasse kam kein Damenteam ins Ziel.

Ergebnisse

Schlussklassement 

1nicht gestartet
2nicht gestartet
3nicht gestartet

XXX in der Tabelle steht für Teilnehmer unbekannt

Nur in der Meldeliste 

Hier finden sich Teams, Fahrer und Fahrzeuge, die ursprünglich für das Rennen gemeldet waren, aber aus den unterschiedlichsten Gründen daran nicht teilnahmen.

Klassensieger

Renndaten 

 Gemeldet: 116
 Gestartet: 112
 Gewertet: 48
 Rennklassen: 2
 Zuschauer: unbekannt
 Wetter am Renntag: unbekannt
 Streckenlänge: unbekannt
 Fahrzeit des Siegerteams: unbekannt
 Gesamtrunden des Siegerteams: keine
 Gesamtdistanz des Siegerteams: 1679,733 km
 Siegerschnitt: unbekannt
 Pole Position: keine
 Schnellste Rennrunde: keine
 Rennserie: zählte zu keiner Rennserie

Weblinks 

 Rennergebnisse

1960
Motorsportveranstaltung 1960